Marcel Franzmann (* 6. April 1983 in Warburg) ist ein deutscher Wirtschafts- und Religionspädagoge und Politiker. Er ist römisch-katholischer Konfession und besitzt die Allgemeine Hochschulreife mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften.

Werdegang 

Franzmann begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2004 mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann (IHK), gefolgt von einem Studium zum Versicherungsfachwirt (IHK) von 2007 bis 2009. Anschließend war er von 2009 bis 2011 als Hauptagenturleiter bei der Signal Iduna Gruppe tätig und erwarb 2009 seine Ausbildereignung (IHK). In den Jahren 2010 bis 2013 absolvierte er ein Bachelorstudium der Wirtschaftspädagogik mit katholischer Religion und von 2013 bis 2016 ein Masterstudium der Wirtschaftspädagogik mit katholischer Religion an der Universität Kassel, wo er auch als studentische Hilfskraft tätig war.

Seit 2016 ist Franzmann Doktorand der katholischen Religionspädagogik an der Universität Kassel mit dem Arbeitstitel "Geschlechterverhältnisse in der Interaktion von Schüler_innen im Religionsunterricht". Von 2015 bis 2020 war er freiberuflicher Dozent und und war wissenschaftlicher Mitarbeiter im PRONET-Projekt (P34): Darstellung sexualisierter Gewalt in Bibel und Religionsunterricht an der Universität Kassel.

Marcel Franzmann kann auf eine langjährige politische Karriere zurückblicken, die bereits im Jahr 2009 mit seinem Eintritt in die SPD begann. Seitdem hat er zahlreiche Ämter und Funktionen auf kommunaler und regionaler Ebene bekleidet. So war er von 2014 bis 2020 Ratsmitglied des Stadtrats Borgentreich und ist seit 2020 Mitglied des Kreistages Höxter, wo er den Vorsitz des Ausschusses für Familie, Gesundheit und Soziales innehat und auch im Kreis- und Finanzausschuss aktiv ist. Zudem ist er seit 2018 Beisitzer im SGK Landesvorstand (NRW) und seit 2013 Vorsitzender des SPD Stadtverbands Borgentreich. In der Vergangenheit kandidierte er auch für den Landtag und war in verschiedenen Funktionen bei den Jusos aktiv.

Veröffentlichungen
 Schlehahn, Raphael / Franzmann, Marcel: Bibel im Gespräch (BiG). Konzeptionelle Vorstellung der Studienwerkstatt am Institut für Katholische Theologie. In: Bosse, Dorit / Wodzinski, Rita und Griesel, Clemens (Hg.): Lehr-Lern-Labore der Universität Kassel. Forschungsbasierte Verknüpfung von Theorie und Praxis unter dem Aspekt der kognitiven Aktierung. Kassel 2021, 90–104.
 Franzmann, Marcel: Spiel das Geschlecht in Unterrichtsgesprächen eine Rolle?, in: Reese-Schnitker, Annegret / Bertram, Daniel / Fröhle, Dominic (Hg.): Gespräche im Religionsunterricht. Einblicke - Einsichten - Potenziale, Stuttgart 2021.
 Franzmann, Marcel / Richwien, Martin: Vorkommen und Dauer der Unterrichtsgesprächstypen. Ergebnisse des niedrig-inferenten Ratings, in: Reese-Schnitker, Annegret / Bertram, Daniel / Fröhle, Dominic (Hg.): Gespräche im Religionsunterricht. Einblicke - Einsichten - Potenziale, Stuttgart 2021.
 Reese-Schnitker, Annegret / Bertram, Daniel / Fröhle, Dominic / Franzmann, Marcel: Was zeichnet Unterrichtsgespräche aus? Merkmale und Charakteristika. Auswertung und Interpretation der Häufigkeiten und Korrelationen, in: Reese-Schnitker, Annegret / Bertram, Daniel / Fröhle, Dominic (Hg.): Gespräche im Religionsunterricht. Einblicke - Einsichten - Potenziale, Stuttgart 2021.
 Bertram, Daniel / Franzmann, Marcel: Die Rolle der Lehrkraft in Unterrichtsgesprächen: ModeratorIn - MotivatorIn - AuditorIn, in: Katechetische Blätter 144 H. 2 (2019), 117-122.
 Franzmann, Marcel: „Frauen spielten damals eine untergeordnete Rolle“. Eine empirisch-religionspädagogische Studie zu Geschlechterverhältnissen in Interaktionen von Schülerinnen und Schülern im Religionsunterricht, in Religionspädagogische Beiträge, H. 81 (2019), 70-73.
 Reese-Schnitker, Annegret / Bertram, Daniel / Franzmann, Marcel (Hrsg.): Migration, Flucht und Vertreibung. Theologische Analyse und religionsunterrichtliche Praxis [Religionspädagogik innovativ; 23], Stuttgart 2018. (Mit u.a. dem Beitrag: Franzmann, Marcel, Migration, Flucht und Vertreibung im kirchlich-gesellschaftlichen Kontext, in ebd., 85-98)

Weblinks 
 Biografie

Deutscher
Geboren 1983
Mann